Divisione Nazionale 1926/1927 (z wł. Dywizja Narodowa) – 27. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Direttorio Divisioni Superiori, które odbyły się od 3 października 1926 do 10 lipca 1927. Mistrzem został Torino, zdobywając swój pierwszy tytuł. Ale mistrzostwo zostało odwołane w następnym sezonie, ponieważ członek zarządu klubu został oskarżony o wykupienie zwycięstwa w derbach z Juventusem 5 czerwca 1927 roku (Torino wygrał 2:1).

Organizacja 
Były to pierwsze mistrzostwa Włoch organizowane na szczeblu krajowym, powierzone nowemu faszystowskiemu organowi zwanemu Direttorio Divisioni Superiori (pol. Dyrekcja Dywizji Najwyższych).

DDS narodziło się 3 sierpnia 1926 roku wraz z ratyfikacją przez CONI Karty Viareggio, dokumentu bardzo pożądanego przez faszystowski reżim i mającego na celu radykalną reformę ówczesnego włoskiego systemu piłki nożnej. Karta ustanowiła utworzenie Katalogu Wyższych Dywizji dla organizacji nowych czołowych lig, Dywizji Narodowej i Pierwszej Dywizji, charakteryzujących się dwoma rewolucyjnymi elementami: profesjonalizmem i rozszerzeniem turnieju na całe terytorium kraju. 

Liczba uczestników została zmniejszona z 44 do 20 drużyn. Kluby Divisione Nazionale podzielono na dwie grupy po 10 drużyn. Następnie trzy najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do turnieju finałowego, w którym rozgrywano tytuł mistrza Włoch. Dwie ostatnie drużyny z każdej grupy spadają do Prima Divisione.

Kluby startujące w sezonie 
 Grupa A

 Grupa B

Eliminacje play-off

Pierwsza runda 
 29 sierpnia 1926, Genua.
 –  6:1
 29 sierpnia 1926, Werona.
 –  2:0
 29 sierpnia 1926, Bolonia.
 –  7:3 pd.
 29 sierpnia 1926, Turyn.
 –  4:0

Druga runda 
 5 września 1926, Vercelli.
 –  4:1
 5 września 1926, Mediolan.
 –  3:4 pd.

Trzecia runda 
 12 września 1926, Casale Monferrato.
 –  2:2 pd.
 23 września 1926, Turyn.
 –  3:1

Kwalifikacje

Grupa A 

|}

W meczu  –  0:2 ustalono wynik przez decyzję FIGC.

Grupa B 

|}

W meczach  –  0:2 i  –  0:2 ustalono wynik przez decyzję FIGC.

Runda finałowa 

|}

W meczu  –  0:2 ustalono wynik przez decyzję FIGC.

Skład mistrzów 
 Vincenzo Bosia
 Mihály Balasics
 Cesare Martin II
 Enrico Colombari
 Antonio Janni
 Mario Sperone
 Serafino Carrera
 Adolfo Baloncieri
 Julio Libonatti
 Gino Rossetti II
 Francesco Franzoni
 Vittorio Staccione
 Eugenio Staccione
 Trener: Imre Schoffer

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 
 Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1926 w piłce nożnej
1927 w piłce nożnej
1926 we Włoszech
1927 we Włoszech